A Associação Esportiva Granjense Atlético Clube é um time da cidade de Granja (Ceará). Foi fundado em 2004, tendo como presidente: Carlos Alberto da Fonseca Dias. Suas cores são azul, laranja e branco. Manda suas partidas no Estádio Mitotônio.

Campeonato Cearense - 3ª divisão

Links 
 https://www.escudosfc.com.br/ce.htm Escudo do Granjense 
 https://www.escudosfc.com.br/images/granjense_ce.png Escudo Granjense

Clubes de futebol do Ceará
Clubes de futebol fundados em 2004
Fundações no Ceará em 2004